Mineiros kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mineiros do Tietê (ort), São Paulo, 
 Mineiros (ort), Goiás, 
 Mineiros (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar